Rayol bezeichnet:

Rayol-Canadel-sur-Mer, eine Gemeinde im französischen Département Var
Domaine du Rayol, ein französischer Garten an der Mittelmeerküste im Département Var